Брел може да се односи на:

 Брел (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза
 Брел (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн
 Брел (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома